Фронт (,  ←  «лоб») — передняя, лицевая сторона (часть) чего-либо:

Военное дело 
 Фронт — сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины — лобовой частью).
 Фронт — передняя, обращённая к противнику, сторона боевого порядка (позиции), оперативного построения войск (сил).
 Фронт — расположение кораблей, самолётов и другой военной техники на линии, перпендикулярной курсу их следования.
 Фронт, сложный фронт — виды строев кораблей и судов.
 Фронт — обобщённое понятие территории, на которой происходят военные действия, линия соприкосновения с противником, фронтовая линия. В глубину ширина фронтовой линии может составлять до 25 км.
 Сплошной фронт — военный термин, который означает боевой порядок значительной протяжённости, построенный в оборонительных целях и насыщенный войсковыми частями.
 Фронт — крупное оперативно-стратегическое объединение войск вооружённых сил государства в условиях континентальных военных действий.
 Театр военных действий (просторечное фронт) — составная часть государства в период войны, включающая всю его территорию в районах (зонах) военных действий, за исключением тыла.

Наука 
 Атмосферный фронт — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.
 Климатологические фронты — средние положения основных атмосферных фронтов над земной поверхностью, разделяют смежные области Земли с преобладанием различных воздушных масс.
 Океанический фронт — переходная зона или поверхность раздела между двумя различными водными массами в океане.

 Волновой фронт — поверхность, до которой дошли колебания к данному моменту времени.
 Напорный фронт — совокупность водоподпорных сооружений, воспринимающих напор.
 Фронт сигнала — переход цифрового сигнала из состояния «ноль» в состояние «единица» (передний фронт) или обратно (задний фронт).

Другое 
 Фронт — широко используемая составляющая названия партий, общественных организаций и объединений:
 
 
 
 
 «Фронт» — пьеса Александра Корнейчука (1942)
 «Фронт» — фильм братьев Васильевых (1943) по одноимённой пьесе Корнейчука
 «Фронт» — советская и российская хард-рок- и хеви-метал-группа из Ленинграда
 Фронт— коммуна в Италии в регионе Пьемонт, в провинции Турин

См. также 
 
 Фронт-офис
 фронтон

Примечания